Staro Selo ist ein verbreiteter slawischer Name für Dörfer.

Wortherkunft 
Selo heißt ‚Dorf‘ in den südslawischen Sprachen, die auf der Balkanhalbinsel verbreitet sind (serbokroatisch, bulgarisch, mazedonisch), staro ‚alt‘, lateinische Entsprechung antiqua villa.

Der äquivalente deutsche Name ‚Altdorf‘, ‚Altes Dorf‘ ist in Deutschland als Altes Dorf (Hildesheim) anzutreffen.

Das Gegenteil von Staro Selo ist Novo Selo (‚Neues Dorf‘).

Bosnien und Herzegowina 

 Staro Selo (Općina Glamoč), Gemeinde Glamoč,
 Staro Selo (Općina Donji Vakuf), Gemeinde Donji Vakuf,
 Staro Selo (Općina Kalesija), Gemeinde Donji Kalesija,
 Staro Selo – ein Ortsteil von Goranci.

Bulgarien 

 Staro Selo (Oblast Lowetsch), Oblast Lowetsch,
 Staro Selo (Oblast Pernik), Oblast Pernik,
 Staro Selo (Oblast Silistra), Oblast Silistra,
 Staro Selo (Oblast Sliwen), Oblast Sliwen,
 Staro Selo (Oblast Wraza), Oblast Wraza,

 ein weiteres ähnliches Toponym ist Starosel, Oblast Plowdiw.

Kroatien 

 Staro Selo (Gemeinde Otočac), Großgemeinde Otočac,
 Staro Selo (Gemeinde Sisak), Gemeinde Sisak,
 Staro Petrovo Selo (auf deutsch wörtlich 'Alt Peters Dorf').

Republik Mazedonien 

 Staro Selo (Gemeinde Makedonski Brod), Gemeinde Makedonski Brod,
 Staro Selo (Gemeinde Jegunovce), Gemeinde Jegunovce.

Montenegro 

 Staro Selo (Gemeinde Nikšić), Gemeinde Nikšić.

Russland 

 Staroe Selo (russ. Старое Село), Oblast Smolensk.

Serbien 

 Staro Selo (Velika Plana), Gemeinde Velika Plana,
 Staro Selo (Gemeinde Jagodina), Gemeinde Jagodina,
 Staro Selo (Gemeinde Prokuplje), Gemeinde Prokuplje,
 Staro Selo (Opština Ćuprija), Gemeinde Ćuprija.

Siehe auch 
 Stare Selo, Orte in der Ukraine

Siedlungsname